La plana de Carrió és una ampla plana d'ús agrícola del terme municipal de Castell de Mur, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en territori del poble de Cellers.

És al nord-oest de Cellers, a la dreta del barranc de la Gessera. La plana queda delimitada al nord pel camí de Canalets i al sud pel camí Vell de Cellers. És a llevant de la masia de Tató, al nord-est de les Collades i a ponent de les Comes. La font del Canalet és al costat nord de la plana de Carrió.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer dos passos d'aproximació

Carrió
Carrió
Carrió